Le sigle PDIP signifie :
Plastic Dual Inline Package
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ("parti démocratique indonésien de lutte"), un parti politique indonésien.
Programmed Dialogue with Interactive Programs ("Dialogue programmé avec des programmes interactifs"), un logiciel informatique qui automatise l'interaction avec un logiciel interactif.